Кананеа — місто в Мексиці.
 Кананеа — родовище мідних руд.